Silba je lahko:
 Silba, otok 
 Silba, naselje na otoku Silba